Camillo Cavour (1810–1861) – włoski polityk, premier Królestwa Piemontu, następnie premier zjednoczonych Włoch
Miejscowość we Włoszech:
 Cavour – miejscowość i gmina w regionie Piemont, w prowincji Turyn
Miejscowość w USA:
 Cavour – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Gmina w USA:
 Cavour (ang. Cavour Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Inne:
 Cavour – stacja metra w Rzymie
 "Conte di Cavour" – włoski pancernik z okresu obu wojen światowych
 "Cavour" – włoski lotniskowiec w służbie od 2008 roku